Гобечия () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гобечия, Гуга Владимирович (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гобечия, Иван Павлович (1883—1937) — грузинский юрист и политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Гобечия, Иосиф Павлович (1879—1963) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Гобечия, Михаил Алексеевич (1902—1938) — советский партийный деятель, ответственный секретарь Аджарского областного комитета КП(б) Грузии, 1-й секретарь Абхазского областного комитета КП(б) Грузии
 Гобечия, Гуга Владимирович (1916 — ?) — Председатель исполнительного комитета Зугдидского районного Совета депутатов трудящихся, Грузинская ССР, Герой Социалистического Труда